Ван Акен ():

 Ван Акен — голландская династия живописцев:
  (ок. 1380—1454) — дед Босха;
  (1420—1478) — отец Босха;
  (1440-е — 1497) — старший брат Босха;
  (ок. 1470—1537) — также скульптор, сын Госсена, племянник Босха;
  (ок.1478 — 1516) — сын Госсена, племянник Босха;
 Ерун ван Акен (ок. 1450—1516) — более известный как Иероним Босх.

 Иосиф ван Акен (1699—1749) — фламандский художник, работавший в Англии.
 Ян ван Акен (род. 1961) — нидерландский писатель и журналист.

См. также 
 Акен